Bohle bezeichnet:

 Bohle, dickes Brett
 Bohle, Disziplin des Kegelsports
 Ernst Bohle GmbH, ein deutsches Bauindustrieunternehmen 
 Ralf Bohle, einen deutschen Hersteller von Fahrrad-, Rollstuhl- und Moped-Bereifung

Bohle ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Bohle (1922–1998), deutscher Pathologe
 Anne Katrin Bohle (* 1961), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Birgit Bohle (* 1973), deutsche Managerin; seit 2015 Vorsitzende des Vorstands der DB Fernverkehr AG
 Dorothee Bohle (* 1964), Politikwissenschaftlerin
 Egon Bohle (1881–?), deutscher Manager

 Friedrich Bohle (1601–1658), deutscher Jurist und schwedischer Gouverneur, siehe Friedrich Bohl (Kanzler)
 Hans-Georg Bohle (1948–2014), deutscher Geograf, Entwicklungsforscher und Professor am Geographischen Institut der Universität Bonn
 Helena Bohle-Szacki (1928–2011), deutsch-polnisch-jüdische Überlebende des Holocaust, Modedesignerin und Künstlerin
 Hermann Bohle (1876–1943), deutscher promovierter Wissenschaftler und nationalsozialistischer Landesgruppenleiter
 Johann Bohle (1896–1970), österreichischer Politiker und Pfarrer
 Johann Christoph Bohl (auch: Bohlius, Bohle; 1703–1785), deutscher Mediziner
 Judith Bohle (* 1984), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Karl Bohle (1920–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karin Bohle-Lawrenz (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)
 Vera Bohle (* 1969), deutsche Fernsehredakteurin und Minenräumerin in Krisengebieten

Siehe auch:
 Bole
 Bohlen